Il Fit Kid è una disciplina sportiva dove elementi di ginnastica artistica, ginnastica ritmica e ginnastica aerobica si uniscono in energiche coreografie individuali e/o di gruppo.
Nasce in Ungheria negli anni 90 grazie alla collaborazione di tecnici di ginnastica artistica, ritmica ed aerobica.

Oggi è diffuso in Ungheria, Spagna, Islanda, Romania, Serbia, Russia, Stati Uniti, Cipro e Italia,

È riconosciuto a livello internazionale dalla IFD (international fitkid division) e a livello nazionale dalla FISAC (federazione italiana sport acrobatici e coreografici).

Ad oggi si sono svolti una Coppa del Mondo e 14 Campionati Europei.

C'è un programma tecnico agonistico con elementi codificati (vere e proprie tabelle con disegni e spiegazioni tecniche) sia a livello italiano che internazionale ed un livello base rivolto a tutti.

Le categorie per le competizioni singole sono divise per anni di nascita, mentre per le competizioni a squadre (duo, little team e big team) sono divise per gruppi di età: 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Le coreografie devono essere composte al 15% da elementi di forza (come wenson, push up, etc.), 15% elementi acrobatici (flick flak, salto giro indietro, ruota senza mani, verticali etc), 15% elementi di scioltezza (posizione di equilibrio gamba in presa 180°, staccata, coche', layout, onde del corpo, giri etc), 15% salti artistici (granjete', carpio, sisonne, coupe' jetè, straddle push up) e una diagonale composta da 2 elementi acrobatici eseguiti contemporaneamente. Più una parte coreografica con passi di danza di qualsiasi stile.

Essere un fitkid può essere considerata una scelta di vita. mangiare in modo corretto e praticare sport sono la base per un corretto sviluppo.

Struttura competizioni
Alle competizioni di fitkid i vincitori sono selezionati tramite un rigido metodo di giudizio. Quindi le regole preimpostate e distribuite non possono essere influenzate da una visione soggettiva del singolo giudice.
Questo regolamento è nato per aiutare il giudice ad essere più oggettivo possibile, ed aiutare I preparatori tecnici nella preparazione degli atleti per le competizioni.

Il concorso Fit-Kid è stato creato dopo che il circuito di competizioni per adulti era giù stato costruito ed elaborato un anno prima.
Naturalmente le regole e le fasi del Concorso sono stati progettati per facilitare le esigenze dei bambini partecipanti. A differenza delle gare degli adulti, le competizioni infantili sono divise in tre sezioni, che disciplinano cinque gruppi d'età, e il formato della competizione Ë strutturato di conseguenza.

La struttura del sistema individuale di competizione, maschi e femmine:
1. Anni 7-8 –9 I categoria
1 Round libero. coreografia
2. Anni 10 - - II categoria
1 Round libero coreografia
3. anni 11 III categoria
1 Round libero
4. anni -12 - categoria IV
1 Round libero coreografia
5. anni 13 categoria V
6. anni14 categoria VI
7. anni 15 categoria VII
8. anni 16 categoria VIII
9. anni 17 e 18 categoria IX Gruppo Junior

La competizione è composta da 3 differenti round:
 Round bellezza (sfilata abito da sera e presentazione)
 Round fisico (sfilata in costume per giudizio muscolatura)
 Round coreografia con elementi tecnici scelti dalle tabelle

Il formato del concorso per il gruppo dei junior segue le regole di competizione degli adulti.
Pertanto le regole degli adulti vengono applicate in questo concorso, con l'eccezione della valutazione. (punteggio di partenza)

Struttura dei concorsi di gruppo

Per I Gruppi il concorso consiste in un round di coreografia libera con elementi tecnici scelti dalle tabelle.

I gruppi sono divisi in tre tipologie
duo
piccoli gruppi(3/4 atleti),
grandi gruppi (5/6 atleti)

Nelle competizioni italiane esiste anche la categoria gruppi show (da 7 componenti in poi).

Ci sono tre categorie di età all'interno delle quali ci sono le varie tipologie di gruppo

 1., Anni 7-10- Age Group I.
 2., Anni 11-14 - Age Group II.
 3., Anni 15-… - Age Group III.

I concorrenti possono competere nella fascia di età immediatamente superiore, ma il numero di questi partecipanti non può superare il 50% dei membri del gruppo (in piccoli gruppi di tre, un concorrente, in grandi gruppi di cinque membri, due concorrenti).

A uno dei membri del duo è permesso appartenere ad una fascia di età più elevata, quindi il duo sarà in competizione in quella categoria di età.

I Piccoli gruppi possono essere costituiti da 3-4 componenti, grandi gruppi 5-6, in cui il rapporto dei due sessi può essere miscelato a piacere.

Le competizioni di Fit-Kid sono organizzate attraverso un sistema di qualificazione, suddivise per regioni, come desiderato in base al numero di candidati.

La gara

Round di Bellezza

Questo round è solo per Gruppo di età Junior, le ragazze indossano abiti da sera o da cocktail, entrano in scena in ordine numerico dal numero di partenza che si estrae, e costruiscono una riga sul palco.
Si presentano in un discorso che comprende circa 30/50 secondi dove si dice, quanti anni hanno, ecc, successivamente fare un giro modello e tornare al loro posto nella linea. Dopo che l'ultimo concorrente ha fatto il suo discorso, lasciano il palco, e ci si inizia a preparare per il prossimo turno.
I giudici giudicheranno le atlete secondo criteri riguardanti un'armonia generale manifestata nella scelta dell'abbigliamento, del troppo, della pettinatura muoversi, nel parlare, nell'avere carisma.

Round del Fisico

Anche questo round è solo per il Gruppo Junior, viene giudicata se il fisico è ben sviluppato ed è stato ottenuto attraverso un regolare esercizio fisico, una dieta ben bilanciata e uno stile di vita sano.
I concorrenti di questa fascia di età devono sviluppare i loro muscoli con finezza, mantenendo un aspetto naturale e tonico.
Indossando costumi da bagno i concorrenti entrano uno per uno formando una fila sul palco fino a costruire una linea nella parte posteriore del palco.
I concorrenti verranno chiamati avanti, faranno, su richiesta del capo giuria, un mezzo giro a destra , a sinistra, per mostrare al meglio lato anteriore e posteriore del corpo.in questo modo i giudici potranno giudicare la tonicità muscolare, la simmetria destra e sinistra e parte superiore ed inferiore del corpo.
Quando i giudici hanno completato la loro valutazione, il capo arbitro indica la fine del turno, e il i concorrenti possono lasciare il palco.
Avere un bel look abbronzato per questo round è vantaggioso, ma non deve essere esagerata, dovrebbe corrispondere al colore della pelle del concorrente.

Free Round coreografia

I partecipanti di tutte le fasce d'età del concorso Fit-Kid devono eseguire il Free Round. Cioè la coreografia con elementi tecnici scelti dalle tabelle.
una routine di 90 secondi di musica( max 1.45sec).
minimo 8 elementi opzionali richiesti,più una diagonale, devono essere eseguiti durante la routine, questi possono essere selezionati dalle tabelle degli elementi descritte nel capitolo IV.

La coreografia di fit kid è generalmente composta da un mix di elementi provenienti da diverse discipline come ginnastica artistica, ginnastica ritmica, aerobica, acrobatica, e vari tipi di danza.

La "presa in prestito" di elementi comunque può essere utilizzata solo in misura limitata, il che dà la sua unicità e il carattere inconfondibile di questo sport.
Il concorrente deve indossare un costume di scena inerente alla coreografia e allo stile scelto.I concorrenti possono utilizzare oggetti di scena, come per esempio, la corda per saltare, un bastone, un cerchio, un ombrello, una sedia ecc, ma gli oggetti di scena non deve essere usato come ausilio nella tecnica di esecuzione delle routine.
L'uso di oggetti è consentita solo se il suo impiego non superi il 20% del tempo della routine, ed è in completa armonia con la coreografia della routine. L'oggetto non può essere mantenuto per tutta la routine! La routine non dovrebbe essere simile ad altri sport che utilizzano oggetti a mano, come la corda di ginnastica ritmica. Non possono essere utilizzati oggetti di scena di grandi dimensioni.

Per i Gruppi la lunghezza della routine dev'essere di 120sec ( vedi specifiche in seguito)
I membri del Gruppo possono indossare un costume, ma l'abbigliamento deve essere uniforme come design e/o tessuto, il colore può essere diverso.

La routine
Il programma di Fit Kid dovrebbe riflettere la forza, la scioltezza delle articolazioni, la flessibilità dei muscoli, la resistenza del corpo, e una buona coordinazione dei movimenti.
Si consiglia di mostrare la forza e la flessibilità di ogni gruppo muscolare con elementi dinamici e statici.

Le pose statiche devono essere tenute per due secondi.
Per lo spettatore medio la dimostrazione di resistenza è la prova più importante del fitkid.
Nessun programma di fitness può ottenere un punteggio elevato se il concorrente mostra chiari segni di stanchezza prima della fine di una routine.
Per ricevere un punteggio alto una routine deve essere presentata con una buona intensità dall'inizio alla fine. È importante che il concorrente effettui continui cambi di ritmo durante l'esecuzione della sua coreografia.

Elementi di equilibrio dinamico e statico devono essere alternati.
Nel caso in cui la musica è composta da più inserti musicali, il ritmo e la dinamica di esecuzione delle mosse dovrebbe seguire il cambio di musica.
L'esecuzione tecnica degli elementi del programma di fit kid dovrebbe essere coerente con il ramo dello sport o il genere di danza, da dove è preso in prestito.
La coreografia dovrebbe coprire la maggior quantità di spazio disponibile sul palco, con alternanza di direzioni e piani di lavoro.
I concorrenti devono muoversi in tre dimensioni. Gli Elementi dovrebbero essere selezionati in modo che si dimostrino tutte le diverse abilità del concorrente, lasciando spazi uguali per forza e agilità.
La coreografia dovrebbe permettere al concorrente di mostrare il meglio delle sue capacità fisiche e di performance. Dovrebbe nascondere eventuali carenze e deve essere in armonia con il messaggio della routine, l'abbigliamento del concorrente e la personalità.

Discipline sportive